Ormberget kan syfta på:

 Ormberget, Luleå – ett friluftsområde i Luleå
 Ormberget, Gröndal – ett område i Gröndal, Stockholm
 Ormberget, Västerås – en stadsdel i Västerås
 Ormberget  – en fiktiv plats i Masters of the Universe, se Snake Mountain